Naselje u Hrvatskoj
 Petrovo Selo, naselje u sastavu grada Dubrovnika

Naselje u Srbiji
 Petrovo Selo (Kladovo, Srbija), naselje u općini Kladovo

Naselje u Bosni i Hercegovini
 Petrovo Selo (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u sastavu općine Bosanska Gradiška

Naselje u Mađarskoj
 Petrovo Selo, naselje naroda Hrvata u Mađarskoj